William Stanhope (1. hrabia Harrington) (1690-1756)
 William Stanhope (2. hrabia Harrington) (1719-1776)
 William Stanhope (11. hrabia Harrington) (1922-2009)

Zobacz też